Pod názvem Státní liga se v sezóně 1937/38 hrály dvě soutěže:
 Státní liga 1937/38 (fotbal) – československá nejvyšší soutěž ve fotbalu
 Československá hokejová liga 1937/1938 – československá nejvyšší soutěž v hokeji